Дефицит демократии возникает, когда якобы демократические организации или учреждения (особенно правительства) не соответствуют принципам демократии в своей практике или деятельность.

Фраза дефицит демократии упоминается как впервые использованная молодыми европейскими федералистами в их Манифесте в 1977 году, который был составлен . Это понятие также было использовано  в 1979 году, имея в виду Европейское экономическое сообщество, предшественника Европейского союза и другими авторами в отношении Евросоюза.

Примечания 

Демократия
Политология Евросоюза